Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1972 года — первый розыгрыш молодёжного чемпионата Европы по футболу, который проходил с 1970 по 1972 годы. В турнире могли принимать участие игроки, чей возраст не превышал 23-х лет.

23 национальных сборных были разделены на восемь групп. По итогам двухкругового турнира определялись четвертьфиналисты чемпионата.

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Плей-офф

Четвертьфинал

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Архив результатов RSSSF

1972
Футбол в Европе в 1970 году
Футбол в Европе в 1971 году
Футбол в Европе в 1972 году